АМН:

 Академия медицинских наук.
 Альянс «Молдова ноастрэ».
 Амплитудная манипуляция (АМн).
 Аппаратно-масочный наркоз.
 Армейская манёвренная группа.